Наджафзаде — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Наджафзаде, Гашам (род. 1959) — азербайджанский поэт.
 Наджафзаде, Саид (род. 1999) — азербайджанский параатлет.
 Наджафзаде, Шамиль Кямиль оглы (род. 1960) — азербайджанский кинорежиссёр, сценарист, художник, продюсер, художник-постановщик, заслуженный деятель искусств Азербайджана.